Luís IX de França ou São Luís (1214-1270) — rei de França de 1226 a 1270
 Luís IX da Baviera, o Rico (1417-1479) — duque da Baviera-Landshut  de 1450 a 1479
 Luís IX, Conde de Hesse-Darmstadt (1719-1790) — conde de Hesse-Darmestádio de 1768 a 1790

Desambiguações de antropônimos
Desambiguação